Эрвин Вурм (; 27 июля 1954, Брук-на-Муре) — австрийский художник, фотограф, режиссёр, скульптор.

Биография 
Эрвин Вурм родился в 1954 в городе Брук-на-Муре, Австрия. Изучал историю искусства в университете в Граце в 1974—1977, а также искусства и ремесла (скульптуру) в Колледже Изобразительных Искусств в Зальцбурге в 1977—1979. В 1979—1981 он продолжает изучать скульптуру в Колледже прикладных искусств в Вене. В 1995 Вурм был приглашенным профессором по скульптуре в Школе изящных искусств в Париже, в 1996—1997 — приглашенным профессором в Колледже промышленного и художественного дизайна в Линце. В 1993—1999 художник был членом совета директоров Vienna Secession, с 1995 — вице-президентом. Эрвин Вурм был куратором многочисленных выставок, живёт и работает в Вене и Нью-Йорке.

Творчество 
 В 1990-х Эрвин Вурм создает серию «одноминутных скульптур» («One Minute Sculpture»), которые являются оригинальной находкой художника. В этих скульптурах, которые существуют в реальности короткий промежуток времени и экспонируются на выставке в виде фотографий или видео, художник и его модели вступают в неожиданные отношения с повседневными предметами. Человек балансирует на швабре или стуле, принимает сложные позы в бесформенной одежде. Человеческое тело становится частью скульптуры, грань между перформансом и скульптурой стирается.
 Эрвин Вурм как скульптор создает и более привычные «материальные» объекты. Его «надувные» дома, гнутые и деформированные машины и фигуры людей — художник занимается деконструкцией объёма и материала. В творчестве художника можно проследить критику на общество потребления («заплывшие жиром» дома и машины, человек, проглотивший земной шар), иронию по поводу антиглобализма (серия «в поисках бомбы»).
 В конце 1980-х художник экспериментировал с повседневными предметами одежды, которые он использовал для создания скульптуры. Затем Эрвин Вурм начал создавать «Пыльные скульптуры» и видеофильмы.

Персональные выставки

Публичные коллекции

Примечания

Ссылки 
 erwinwurm.at — Erwin Wurm 
 Работы и информация о художнике на сайте галереи Xavier Hufkens 
 Работы и информация о художнике на Artnet
 Galerie Krinzinger — Erwin Wurm
 MCA Sydney, Australia — Erwin Wurm
 Erwin Wurm: Greatest Human Being Who Ever Lived
На русском языке:
 Анонс выставки в ЦДХ и краткая информация о художнике

Современные художники Австрии
Скульпторы Австрии
Скульпторы по алфавиту
Лауреаты Большой государственной премии Австрии по изобразительному искусству